Tago ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Tago (1926–2016), japanischer Psychologe und Autor
 Ken’ichi Tago (* 1989), japanischer Badmintonspieler
 Miyabi Tago (* 1988), japanische Hürdenläuferin
 Voldemar Tago (1887–1960), estnischer Dirigent

Tago ist der Name folgender Objekte:
 Tago (Surigao del Sur), philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Sur
 Tago (Berg), ein Berg auf der Insel Mindanao
 C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka), ein langperiodischer Komet

Siehe auch: Tagoe